Nikolow oder Nikolov (Николов) fem. Nikolova ist der Familienname folgender Personen:

 Andon Nikolow (* 1951), bulgarischer Gewichtheber
 Andrej Nikolow (1878–1959), bulgarischer Bildhauer
 Angel Nikolov (* 1975), tschechischer Eishockeyspieler
 Boban Nikolov (* 1994), mazedonischer Fußballspieler
 Bojidar Nikolov (* 1959), bulgarischer Opernsänger (Tenor)
 Boris Nikolow (1929–2017), bulgarischer Boxer
 Dimitar Nikolow (* 1967), bulgarischer Politiker

 Kiril Nikolow (* 1982), bulgarischer Orientierungsläufer
 Lasar Nikolow (1922–2005), bulgarischer Komponist
 Ljuben Nikolow (* 1985), bulgarischer Fußballspieler
 Marin Nikolow (1901–unbekannt), bulgarischer Radrennfahrer
 Martin Nikolow (* 1994), bulgarischer Eishockeyspieler
 Milena Nikolowa (* 1984), bulgarische Schriftstellerin
 Mintscho Nikolow (* 1952), bulgarischer Ruderer
 Mirjana Bjelogrlić-Nikolov (* 1961), serbische Fernsehjournalistin
 Nikola Nikolow (* 1993), bulgarischer Eishockeytorwart

 Ognjan Nikolow (* 1949), bulgarischer Ringer
 Oka Nikolov (* 1974), mazedonischer Fußballspieler
 Oliver Nikolow, deutscher DJ und Musikproduzent, siehe DJ S.P.U.D.
 Raliza Nikolov, bulgarische Moderatorin bei NDR Kultur
 Russalka Nikolov (* 1952), deutsche Kunsthistorikerin und Museumsdirektorin
 Slave Nikolov (* 1975), mazedonischer Handballschiedsrichter
 Stiliana Nikolova (* 2005), bulgarische rhythmische Sportgymnastin
 Stojan Nikolow (* 1949), bulgarischer Ringer

 Wladimir Nikolow (* 1977), bulgarischer Volleyballspieler
 Wladimir Nikolow (Fußballspieler) (* 2001), bulgarischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Nikolowa